29-й чемпионат Узбекистана по футболу 2020 года среди клубов Про-лиги. Проводился с апреля по ноябрь 2020 года. Победитель турнира получил путёвку в Суперлигу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная группа

Группа выживания

Стыковой матч 
Стыковой матч за место в Суперлиге между 2-м клубом Про-лиги и 13-м клубом Суперлиги.

Бомбардиры

См. также 
 Суперлига 2020
 Вторая лига Узбекистана 2020
 Кубок Узбекистана 2020

Источники 
 9 март куни Про-лига янги мавсумига қуръа ташланади
 А ва В Про-лига иштирокчилари секин-аста сараланмоқда
 ПФЛ кубоги-2019 тақвими тасдиқланди 

Первая лига чемпионата Узбекистана по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020
Спорт в Узбекистане в 2020 году
Футбол в Азии в 2020 году